Media
 Charlie Wilson's War, Amerikaanse film uit 2007

Personen
Charlie Wilson, Amerikaans muzikant
Charlie Wilson, Amerikaans politicus, oud-lid van het Huis van Afgevaardigden